Epídavros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Palaiá Epídavros, ort, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Epidauros, fornlämning, Peloponnesos, Nomós Argolídos, 

Robotskapade Greklandförgreningar